Harwich Port kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Harwich Port (hamn), England, Essex,

USA 

 Harwich Port (ort), Massachusetts, Barnstable County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar